Pilar Aranda puede hacer referencia a:

Pilar Aranda Nicolás, pintora española;
Pilar Aranda Ramírez, fisióloga española, rectora de la Universidad de Granada.